Виареджо:

 Виареджо — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Лукка.
 Виареджо — итальянский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Высшем дивизионе Профессиональной лиги.
 Премия Виареджо  — одна из старейших и наиболее престижных литературных премий Италии.